Stanisław Głąbiński (1862–1941) – polski polityk, prawnik i publicysta
Stanisław Głąbiński (1892–1965) – polski duchowny
 Stanisław Głąbiński (1920–1997) – polski hokeista
 Stanisław Głąbiński (1924–2013) – polski dziennikarz, publicysta